Такмичење у скоку увис у мушкој конкуренцији на Светском првенству у атлетици у дворани 2003. одржано је 14. и 15. марта у Бирмингему (Уједињено Краљевство).

Титулу светског првака освојену на Светском првенству 2001. у Лисабону одбранио је Стефан Холм из Шведске.

Земље учеснице 
Учествовало је 16 такмичара из 12 земаља.

  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (2)
  (2)
  (1)
  (1)
  (1)
  (2)
  (2)

Освајачи медаља

Рекорди

Најбољи резултати у 2003. години 
Десет најбољих атлетичара године у скоку увис у дворани пре почетка првенства (14. марта 2003), имали су следећи пласман. 

Такмичари чија су имена подебљана учествовали су СП 2003.

Сатница

Резултати

Квалификације 
Такмичење је одржано 14. марта 2003. године. Квалификациона норма за улазак у финале износила је 2,29 м, коју је прескочио 1 учесник (КВ) а 9 се пласирало са најбољим постигнутим резултатима {кв}.,,

Почетак такмичења: група А у 13:00, група Б у 17:20.

Подебљани лични рекорди су и национални рекорди земље коју такмичар представља.

Финале 
Такмичење је одржано 15. марта 2003. године у 17:00. У финалу је учествовало 9 скакача увис који су испунили квалификациону норму.,,

Референце

Спољашње везе 
 Комплетни резултати са СП 2003. на сајту ИААФ

Светско првенство у атлетици у дворани 2003.
Скок увис на Светском првенству у атлетици у дворани